Bärenbach est un toponyme pouvant désigner :

Bärenbach, commune de l'arrondissement de Bad Kreuznach en Rhénanie-Palatinat ;
 Bärenbach, commune de l'arrondissement de Rhin-Hunsrück en Rhénanie-Palatinat ;
 Bruchweiler-Bärenbach, commune de l'arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest en Rhénanie-Palatinat.

Voir aussi 
 Bärenbach (Furlbach), cours d'eau allemand de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Homonymie
Homonymie de toponyme